Daniel Smeets (né en 1960), homme politique belge ;
 Fernand Smeets (1894-1955), chanteur de l'Opéra de Paris d'origine bruxelloise ;
 Hendrikus Smeets (né en 1963), ecclésiastique catholique néerlandais ;
 Jan Smeets (né en 1985), joueur d'échecs néerlandais ;
 Martine Smeets (née en 1990), joueuse néerlandaise de handball ;
 Minke Smeets (née en 1979), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise ;
 Robert Smeets (né en 1985), joueur de tennis australien.

Patronyme 

Patronyme limbourgeois